Більбао. Grand Slam Chess Final 2012 — фінальний турнір серії «Великого шолому» 2012 року, як і минулого року проводився у двох різних містах, країнах, континентах, зокрема: перше коло в Сан-Паулу (Бразилія) з 24 вересня по 29 вересня, друге коло в Більбао (Іспанія) з 8 жовтня по 13 жовтня 2012 року.

Інформація про турнір 

Категорія турніру — ХХІІ (середній рейтинг — 2781,5).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 24-26, 28-29 вересня, 8-10, 12-13 жовтня.

Вихідні дні: 27 вересня, 30 вересня — 7 жовтня, 11 жовтня.

Час початку матчів: Сан-Паулу — 21.00, Більбао — 17.00. Час київський.

Регламент: якщо на турнірі не виявлено переможця, а двоє гравців набрали однакову кількість очок, то між ними розігрується тай-брейк, а саме — дві бліцпартіі по 4 хвилини + 3 секунди за хід, якщо переможця не буде виявлено, то у вирішальній партії білі отримують 5 хвилин, чорні — 4, з додаванням 3 секунд на кожен хід, починаючи з 61-го, нічия на користь чорних.

Склад учасників:
 Магнус Карлсен , 2843
 Вішванатан Ананд , 2816
 Левон Аронян , 2780
 Сергій Карякін , 2778
 Фабіано Каруана , 2775
 Франсіско Вальєхо Понс , 2697

Рух за турами

Таблиця турніру

Матч за 1 місце (бліц)

Підсумки в традиційній системі підрахунку 
  Магнус Карлсен — 6½
  Фабіано Каруана — 6½
  Левон Аронян — 5
  Сергій Карякін — 4½
  Вішванатан Ананд — 4½
  Франсіско Вальєхо Понс — 3

Переможець 
 Магнус Карлсен

Посилання 
 Офіційний сайт турніру
  Бразильський сайт турніру 
 Партії турніру в онлайн
 Турнір на chesspro.ru

Примітки 

Більбао (шаховий турнір)
Шахові турніри 2012
Вересень 2012
Жовтень 2012